Iván López (né en 1978), joueur de football colombien ;
 Iván López (né en 1990), athlète chilien ;
  (né en 1984), nageur mexicain ;
  (né en 1993), joueur de football espagnol ;
  (né en 1980), acteur colombien.